Niemcy:
 Rottenburg am Neckar – miasto w kraju związkowym Badenii-Wirtembergii, w powiecie Tybinga
 Rottenburg am Neckar – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenii-Wirtembergii, w powiecie Tybinga
 Rottenburg an der Laaber – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landshut

Inne:
 Rottenburg – ród
 TV Rottenburg – klub piłki siatkowej

Zobacz też:
 Rotenburg
 Rothenberg
 Rothenburg